Fageralm  heißen:
 Skigebiet Fageralm, ein Schigebiet bei Schladming, Land Salzburg 
 Fageralm (Elsbethen), eine Ausflugsgebiet oberhalb der Stadt Salzburg